4-й чемпионат Франции прошёл в Биаррице с 2 по 12 сентября 1926 года.

Первыми финишировали два участника, по дополнительным показателям титул чемпиона Франции был присуждён Андре Шерону.

Таблица

Ссылки 
  Biarritz 1926 — 4ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1926 год в шахматах